Teatro Rosalía de Castro de la Corunya, Galícia
 Teatro Rosalía de Castro de Caracas, Veneçuela